El apellido Pujals puede referirse a:

Carmen Pujals (1916-2003), botánica, algóloga, profesora, y exploradora argentina. 

Luis Enrique Pujals (1941-), militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, considerado uno de los primeros desaparecidos, en 1971.